Serpentine (Australië)
Serpentine (West-Australië)
Serpentine (Londen) - meer in Hyde Park (Londen)
Serpentine (feestartikel)
Serpentine (scheikunde), een indoolalkaloïde uit de plant Rauwolfia serpentina.
Serpentine (rivier in Canada), een rivier in provincie New Brunswick
Serpentine (rivier in West-Australië)
Serpentine (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
Serpentine (feministisch blad)